Stehbach ist ein Gewässername:

 Stehbach, Unterlaufname des Stehenbachs, rechter Zufluss der Donau in Rottenacker, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Stehbach (Hasbach), rechter Zufluss des Hasbachs (zur Elz) bei Mühle, Stadtteil Lohrbach, Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stebach